Led Zeppelin – gruppo musicale britannico
 Led Zeppelin – album dei Led Zeppelin del 1969
 Led Zeppelin – album raccolta dei Led Zeppelin del 1990
 Led Zeppelin – album video live dei Led Zeppelin del 2003